Seize navires de la marine française ont porté le nom de Vénus, d'après la déesse du même nom :
 la , une frégate de 16 canons construite à Bayonne en 1706  et condamnée en 1723 ;
 la , une frégate de 26 canons lancée au Havre en 1723 et naufragée en 1745 ;
 la , une frégate de 32 canons lancée à Saint-Malo en 1780 et naufragée l'année suivante au large de Concarneau ; 
 la , une frégate de 38 canons de classe Hébé lancée en 1782 et naufragée en 1788 ;
 la , une corvette de 26 canons lancée en 1794. Capturée par la Royal Navy en 1800 elle est renommée HMS Scout ;
 la , une corvette hollandaise capturée en 1795 et recapturée par les Britanniques en 1799 ; elle prend alors le nom de HMS Amarante ;
 la , une galère vénitienne capturée en  ;
 la , une gabare de 1799 ;
 la , une frégate de 40 canons de classe Junon lancée en 1808. Capturée par la Royal Navy en 1810 elle est renommée HMS Nereids ;
 la , une corvette hollandaise incorporée à la marine impériale de 1810 à 1814 ;
 la , une frégate de 52 canons de classe Vénus lancée en 1823 à l'arsenal de Lorient et condamnée en 1846 ;
 la , une frégate à hélice à propulsion mixte en service de 1865 à 1886 ;
 la , un patrouilleur auxiliaire réquisitionné pendant la Première Guerre mondiale ;
 la , un navire auxiliaire réquisitionné de 1918 à 1919 ;
 la , un sous-marin de  mis en service en 1936. Il est sabordé à Toulon en novembre 1942 ;
 la , un sous-marin de classe Daphné en service de 1966 à 1990.

Source 
 

Nom de bateau de la Marine française